Кори Фуллер: Фуллер, Кори (род. 1971) — игрок в американский футбол, тренер.
 Фуллер, Кори (род. 1990) — игрок в американский футбол.